Van den Berg is een Nederlandse achternaam.

Betekenis 
De naam duidt op herkomst van een heuvel of verheffing. Daarnaast kan hij verwijzen naar een specifieke plaatsnaam, bijvoorbeeld Geertruidenberg, 's-Heerenberg of Sint Odiliënberg.

Varianten 
Varianten zijn onder meer Van den Bergh, Vandenbergh, Van de Berg, van de Berg, Van de berg, van den Berg, Van den Berg, Van den berg, van der Berg, Van der Berg. Alles tezamen zijn er 58.562 mensen die deze naam of een van deze varianten droegen in Nederland (2007) en 936 in België (1998).

Bekende naamdragers
 Ad van den Berg, Nederlands pedoactivist en oprichter van een politieke partij
 Adriaan van den Berg, Nederlands gitarist, componist, muziekproducent, muziekuitgever en kunstschilder bekend als 'Ad Vandenberg'
 Ahasuerus van den Berg, Nederlands predikant en dichter
 Ans van den Berg, Nederlands politicus
 Ans van den Berg, Nederlandse kunstenares
 Carolien van den Berg, Nederlands actrice
 Caspar van den Berg, Nederlands hoogleraar en politicus
 Cees van den Berg, Nederlands voetballer
 Christiaan Frederik van den Berg, Nederlands verzetsstrijder
 Cornelia Johanna van den Berg-van der Vlis, Nederlands verzetsstrijder, vrouw van Christiaan Frederik van den Berg
 Eja Siepman van den Berg, Nederlands beeldhouwster
 Gerard van den Berg, Nederlands radio- en televisiepresentator
 Gerrit Jan van den Berg, Nederlands verzetsstrijder
 Gert van den Berg, Nederlands politicus
 Hans van den Berg (acteur), Nederlands acteur
 Hans van den Berg (ondernemer), Nederlands ondernemer
 Harry van den Berg, Nederlands honkballer
 Helma van den Berg, Nederlands taalkundige
 Jan van den Berg, bootsman bij de marine van het Koninkrijk Holland en eerder van de Bataafse Republiek en de Republiek der Vereenigde Nederlanden
 Jan van den Berg, een Nederlands voetballer
 Jan Hendrik van den Berg, Nederlands psychiater
 Jeen van den Berg, Nederlands schaatser
 Jef Van den Berg, Vlaams componist, pianist, muziekleraar, televisieregisseur en televisieproducent
 Joey van den Berg, Nederlands voetballer
 Joris van den Berg, Nederlands cellist
 Joris van den Bergh, Nederlands sportjournalist
 Jos van den Berg, Nederlands kunstenaar
 Jozef van den Berg, Nederlands poppenspeler, toneelschrijver en acteur
 Jurgen van den Berg, Nederlands journalist
 Koos van den Berg, Nederlands politicus
 Leonardus Marinus van den Berg, Nederlandse lector in de Galenische farmacie en Receptuur 
 Lodewijk van den Berg, Nederlands/Amerikaans ruimtevaarder
 Lucette van den Berg, Nederlands zangeres
 Luciano van den Berg, Nederlands voetballer
 Marie-Claire van den Berg, Nederlands journaliste, schrijfster, columniste en presentator
 Marjan van den Berg, Nederlands freelance journaliste
 Max van den Berg, Nederlands politicus
 Mien van den Berg, Nederlands gymnaste
 Nick van den Berg, Nederlands poolbiljarter
 Norbertus van den Berg, president van De Nederlandsche Bank
 Peter van den Berg, Nederlands voetballer
 Piet van den Berg, voormalig Nederlands voetballer
 Reinier van den Berg, Nederlands meteoroloog
 René van den Berg, Nederlands presentator
 Ron van den Berg, voormalig Nederlands voetballer
 Rudolf van den Berg, Nederlands filmregisseur
 Siep van den Berg, Nederlands kunstenaar
 Sjoukje Haasjes-van den Berg, Nederlands burgemeester
 Stephan van den Berg, Nederlands windsurfer
 Walter van den Berg, Nederlands schrijver
 Wilma van den Berg, Nederlands sprintster

Nederlandse of Vlaamse achternaam